Frankenmühle bezeichnet
Frankenmühle (Mühle), eine Wassermühle in der Gemeinde Schwalmtal, Kreis Vieren
Frankenmühle (Schwalmtal), einen Ort in der Gemeinde Schwalmtal, Kreis Vieren
Frankenmühle (Ulberndorf), eine Mühle in Ulberndorf an der Roten Weißeritz in Sachsen
Frankenmühle (Schradenland), einen Ort nahe Hirschfeld, Amt Schradenland in Brandenburg